Kriebel steht für: 

 Kriebelmücken, die Familie der Zweiflügler 

Kriebel ist der Familienname folgender Personen: 

 Friedrich Ritter von Kriebel (1879–1964), deutscher Generalmajor 
 Günter Kriebel (* 1925), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr
 Hermann Kriebel (1876–1941), deutscher Offizier, Freikorpsführer, Diplomat und Politiker (NSDAP) 
 Johann August Kriebel (1735–1818), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Schuldirektor und Schriftsteller 

 Paul Kriebel (1917–2015), deutscher Flottillenadmiral 
 Rainer Kriebel (1908–1989), deutscher Offizier, Militärattaché, Nachrichtendienstler 

Siehe auch:
 Griebel
 Griebl
 Gribel
 Gribl